La sigla TPI puede referirse a:

 Corte Penal Internacional, un tribunal de justicia internacional.
 Tribunal de Primera Instancia, actualmente   Tribunal General de la Unión Europea
 Triosa fosfato isomerasa, una enzima de la glucólisis.
  Transporte público ilimitado  licencia aeronáutica otorgada después de 1500 horas de vuelo.
  Teeth Per Inch; especificación del número de dientes de hojas de corte para sierras y seguetas.
Transmission Protection Instrument (En español, Instrumento para la protección de la transmisión, herramienta del Banco Central Europeo.

Siglas